Wilson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wilson House (Arkansas), ID-Nr. 78000618
 Wilson House (Idaho), ID-Nr. 03001369
 Wilson House (Kalifornien), ID-Nr. 80000862
 Wilson House (Mississippi), ID-Nr. 80002266
 Wilson House (Montana), ID-Nr. 96001606
 Wilson House (New York), ID-Nr. 82001257
 Wilson House (Fort Mill, South Carolina), ID-Nr. 92000650
 Wilson House (York, South Carolina), ID-Nr. 74001887
 Wilson House (Texas), ID-Nr. 84001841
 Wilson House (Vermont), ID-Nr. 95001427

Siehe auch:
 Blanche A. Wilson House
 William Wilson House